Jméno Tony nosí více osobností:

 Tony Wilding (1883–1915) – tenista
 Tony Martin (americký zpěvák) (1913–2012) – americký zpěvák
 Tony Rolt (1918–2008) – britský pilot Formule 1
 Tony Vaccaro (* 1922) – americký fotograf
 Tony Curtis (1925–2010) – americký herec
 Tony Benn (1925–2014) – britský politik
 Tony Terran (1926–2017) – americký trumpetista
 Tony Bennett (* 1926) – americký zpěvák
 Tony Shelly (1937–1998) – novozélandský automobilový závodník
 Tony Harrison (* 1937) – britský spisovatel
 Tony Oxley (* 1938) – britský bubeník
 Tony Levin (bubeník) (1940–2011) – britský bubeník
 Tony Sheridan (1940–2013) – britský zpěvák a kytarista
 Tony Conrad (1940–2016) – americký hudebník a režisér
 Tony Joe White (1943–2018) – americký zpěvák a kytarista
 Tony Esposito (hokejista) (* 1943) – kanadsko-americký hokejový brankář
 Tony Scott (1944–2012) – britský filmový režisér a producent
 Tony Williams (1945–1997) – americký bubeník
 Tony Duran (1945–2011) – americký kytarista
 Tony Ashton (1946–2001) – britský hudebník
 Tony Kaye (* 1946) – britský hudebník
 Tony Levin (* 1946) – americký baskytarista
 Tony Clarkin (* 1946) – britský kytarista
 Tony Williams (anglický hudebník) (* 1947) – anglický baskytarista
 Tony Judt (1948–2010) – britský historik a univerzitní profesor
 Tony Bourge (* 1948) – velšský kytarista
 Tony Iommi (* 1948) – anglický kytarista
 Tony Stevens (* 1949) – britský baskytarista
 Tony Trischka (* 1949) – americký banjista
 Tony Banks (* 1950) – anglický hudebník
 Tony Carey (* 1953) – americký hudebník
 Tony Shalhoub (* 1953) – americký herec
 Tony Blair (* 1953) – britský právník, diplomat a politik
 Tony Snow (1955–2008) – americký novinář
 Tony Alva (* 1957) – americký skateboardista
 Tony Moran (* 1957) – americký herec
 Tony Abbott (* 1957) – australský politik
 Tony Martin (zpěvák) (* 1957) – britský zpěvák
 Tony Cox (* 1958) – americký herec
 Tony MacAlpine (* 1960) – americký kytarista
 Tony Garza (* 1961) – americký právník
 Tony Franklin (* 1962) – anglicky baskytarista
 Tony Rombola (* 1964) – americký kytarista
 Tony Adams (* 1966) – britský fotbalista
 Tony Jarrett (* 1968) – britský atlet
 Tony Hawk (* 1968) – americký skateboardista
 Tony Barton (atlet) (* 1969) – americký atlet
 Tony Taka (* 1971) – japonský manga umělec
 Tony Campos (* 1973) – americký kytarista
 Tony Tuzzolino (* 1975) – americký hokejista
 Tony Jaa (* 1976) – thajský herec, režisér a scenárista
 Tony Estanguet (* 1978) – francouzský vodní slalomář a kanoista
 Tony Yayo (* 1978) – americký rapper
 Tony Parker (* 1982) – francouzský basketbalisa
 Tony Oller (* 1991) – americký herec
 rozcestníky
 Tony Smith – více významů
 Tony Martin – více významů
 fiktivní postava
 Tlustý Tony – postava seriálu Simpsonovi
 jiný význam
 Tony Award – ocenění